Pyrenees (engl. Pyrenees ‚Pyrenäen‘) steht für:
 Pyrenees (Parque Espana-Shima Spain Village), Achterbahn in Shima, Präfektur Mie, Japan
 Pyrenees Shire, lokales Verwaltungsgebiet (LGA) im Bundesstaat Victoria, Australien

Pyrénées (frz. Pyrénées ‚Pyrenäen‘) steht für:
 Pyrénées (Métro Paris), Station der Métro Paris, Frankreich